

Letteratura
 The Man Without a Country – racconto del 1863 di Edward Everett Hale

Cinema
 The Man Without a Country – film del 1917 diretto da Ernest C. Warde
 L'uomo senza patria (As No Man Has Loved o The Man Without a Country) – film del 1925 diretto da Rowland V. Lee
 The Man Without a Country – film del 1937 diretto da Crane Wilbur

Televisione
 The Man Without a Country – film per la televisione del 1973 diretto da Delbert Mann